

Населені пункти та їхні частини
 Новоґруд — місто в Ломжинському повіті Підляського воєводства
 Новоґруд — гміна в Ломжинському повіті Підляського воєводства
 Новоґруд — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новоґруд — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Новоґруд — лісова осада в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки